Oliver Twist är en roman från 1838 av Charles Dickens. Oliver Twist kan också syfta på:

 Oliver Twist (1909) – den första filmadaptationen av Oliver Twist, med Edith Storey som Oliver Twist.
 Oliver Twist (1912) – film i regi av Thomas Bentley.
 Oliver Twist (1916) – film med Marie Doro som Oliver Twist. 
 Oliver Twist (1922) – film med Jackie Coogan som Oliver Twist.
 Oliver Twist (1933) – den första ljudfilmen gjord på berättelsen. 
 Oliver Twist (1948) – film med Alec Guinness som Fagin och Robert Newton som Sikes.
 Oliver! (1960) – musikal.
 Oliver! (1968) – filmmusikal som bygger på musikalen från 1960.
 Oliver Twist (1982) – animerad film. 
 Oliver Twist (1982) – TV-film med George C. Scott som Fagin och Tim Curry som Sikes. 
 Oliver Twist (1985) – miniserie med Eric Porter som Fagin och Michael Attwell som Sikes.
 Oliver Twist (1996–1997) – animerad TV-serie skapad av Saban Entertainment som bland annat visats på Fox Kids.
 Oliver Twist (1997) – film med Richard Dreyfuss som Fagin och Elijah Wood som Räven.
 Oliver Twist (1999) – miniserie.
 Oliver Twist (2005) – film i regi av Roman Polanski och med Ben Kingsley som Fagin.
 Oliver Twist (2007) – miniserie.

Se även 
 Olivia Twist – svensk TV-serie från 2002